Lager steht für:

 Ort zum Lagern von Material, siehe Lagerhaltung
 Lager (Geologie), plattenförmige Mineralvorkommen unterschiedlicher Größe
 Lager (Maschinenelement), zum Führen gegeneinander beweglicher Bauteile
 Lager (Bauwesen), Verbindung eines Bauwerks mit dem Erdboden
 Lager (Statik), Verbindung zwischen einem Starrkörper und seiner Umgebung
 Lager (Camp), meist provisorische Unterbringung mehrerer Personen 
 in der Biologie ein nicht differenzierter Vegetationskörper, siehe Thallus
 Unterteilung politischer Parteien mit ähnlicher Programmatik, siehe Lagertheorie (Politik)
 eine Biersorte, siehe Lagerbier
 mehrere Bedeutungen in der Waidmannssprache, siehe Jägersprache #L

Lager ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Lager (* 1964), Schweizer Journalistin und Moderatorin
 Herbert Lager (1907–1992), österreichischer Volksmusikforscher
 Martin Lager (* 1936), kanadischer Drehbuchautor
 Sven Lager (1965–2021), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Altes Lager
 Lagertheorie
 Speziallager (Begriffsklärung)